Тройка — название цифры «3», а также группа из трёх предметов или трёх человек.

Транспорт 
 «Тройка» — электронная карта для оплаты проезда в московском общественном транспорте
 «Тройка», «Тройка Люкс» — модели мотоцикла «Урал», а также любой модели с трёхцилиндровым двигателем
 Тройка — разговорное название автомобиля BMW 3 серии или Ауди А3.
 Тройка — разговорное название автомобиля ВАЗ-2103.

В культуре 
 «Тройка» — стихотворение Павла Васильева.
 «Тройка», или «Ещё тройка», — стихотворение Петра Вяземского.
 «Тройка» — стихотворение Иосифа Уткина.
 Тройка — фортепианная пьеса Родиона Щедрина.
 «Тройка» — израильский телесериал.

Другое 
 Тройка — старинная русская упряжка лошадей.
 «Тройка» — картина В. Г. Перова.
 Тройка — название мужского костюма, состоящего из брюк, пиджака и жилета.
 Тройка НКВД — комиссия из трёх человек, выносившая внесудебные приговоры в СССР в 1930-х годах.
 Тройка — разные виды комиссий из трёх участников.
 Тройка — в математике название кортежа из трёх элементов.
 Тройка — русский сценический танец.
 Тройка — вид шагов в фигурном катании.
 «Тройка» — название одной из первых моделей атомной бомбы СССР.
 Тройка — оценка «удовлетворительно» в пятибалльной системе.
 Тройка — игральная карта.
 «Тройка» (Troika) — ироническое неофициальное название трех организаций: Европейская комиссия, Европейский Центробанк и Международный валютный фонд. Тройка наделена правом распределения средств внутри Евросоюза, в частности, выделения средств, необходимых для выплаты долгов отдельных стран. Название возникло в левой греческой прессе и обычно употребляется в связи с опасностью выхода Греции из Еврозоны (2015 г.). Происходит от русского «тройка» и имеет негативную коннотацию, связанную с деятельностью троек НКВД в годы Большого террора в сталинском СССР.
 Troyca — японская аниме-студия.

См. также 
 «Саксонская тройка» — знаменитая почтовая марка.
 «Тройка Диалог» — брокерская компания.
 «Сказка о Тройке» — повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких.
 «Большая тройка» — термин, употребляемый в отношении трёх крупных компаний, трёх значимых личностей и т. п.
 «Русская тройка» — серия вагонов.
 Troika Games — компания — разработчик компьютерных игр.
 «Русская тройка» — всероссийская телевизионная лотерея в рамках телеигры «Золотой ключ».

Примечания 

3 (число)